Матте́о Фьори́ни () — итальянские имя и фамилия. Известные носители:
 Фьорини, Маттео (1827—1901) — итальянский математик, географ и картограф.
 Фьорини, Маттео (род. 1978) — капитан-регент Сан-Марино.